Краснода́рський — селище міського типу в Україні, у Сорокинській міській громаді Довжанського району Луганської області. З 2014 року є окупованим.

Географія 
Загальна площа Краснодарського — 0,027 км². Довжина смт Краснодарський з півночі на південь — 2,5 км, зі сходу на захід — 4 км.

Селище міського типу розташоване в східній частині Донбасу за 12 км від центру громади Сорокине (автошлях ) на кордоні з Російською Федерацією. У селищі здійснюється пропуску у двох напрямках Краснодарський—Донецьк та Краснодарський—Нижній Швирьйов.

Географічно належить до степової зони.

Історія 
12 червня 2020 року, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 717-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Луганської області», увійшло до складу Сорокинської міської громади.

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації  Сорокинського району, увійшло до складу новоутвореного Довжанського району.

Населення 
За даними перепису 2001 року населення смт становило 412 осіб, з них 1,21% зазначили рідною мову українську, а 98,79% — російську.

Соціальна сфера

Освіта 

Загальноосвітні навчальні заклади:
 Краснодарська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 (вул. Центральна, 1)

Примітки

Посилання 
 Прогноз погоди в смт Краснодарський
 Облікова картка смт Краснодарський  на сайті ВРУ

Селища міського типу Луганської області